Каттасай (, Каттасой — «великий сай») — назва значної кількості річок і сухих русел у Середній Азії:

 Каттасай — річка в Таджикистані, в минулому — ліва притока річки Сирдар'ї
 Каттасай — річка в Ташкентському вілояті Узбекистану, притока річки Дукентсай
 Каттасай — невелика річка в Хатирчинському тумані Навоїського віллоята Узбекистану, утворюється від злиття Алтинсая і Майдану, тече у бік річки Акдар'ї
 Каттасай — невелика річка в Нуратинському тумані Навоїйського віллоята Узбекистану, стікає з Нуратинського хребта в північному напрямку, доходячи до населеного пункту Мушкани
 Каттасай — назва сезонної річки Каламджар в середній течії
 Каттасай — одна з назв річки Батбатсай